D23 steht für:
 D23 (Kroatien), Fernstraße in Kroatien
 HMS Bristol (D23), Zerstörer der britischen Royal Navy

D23